Maschl steht für:

 Maschl (Gemeinde St. Johann), Ortschaft von Sankt Johann im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

Maschl ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Maschl (* 1975), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Philipp Maschl (* 1986), österreichischer Journalist und Sportmoderator